Влада Милана Сршкића може се односити на следеће Владе постављене у време Краљевине Југославије:
 Прва влада Милана Сршкића, 2.7 - 5.11.1932.
 Друга влада Милана Сршкића, 5.11.1932 - 27.1.1934.

Милан Сршкић је такође био председник Покрајинске владе БиХ:
 Покрајинска влада Милана Сршкића